un'abitante della Russia
 Staraja Russa, una città della Russia
 il femminile della parola russo

Pagine correlate 

 La Russa
 Russi
 Russo